Cavallo hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Islas Cavallo o "Islas de Dzira" (Îles de Dzira), dos pequeñas islas situadas en el Mar Mediterráneo, en la costa norte de África.

Apellido
 Ascanio Cavallo Castro, periodista, investigador y escritor chileno.
 Domingo Cavallo, exministro de economía argentino.
 Jenny Cavallo, actriz y comediante chilena.
 Ricardo Cavallo, militar del Proceso de Reorganización Nacional en Argentina.